

Sigle
Indy Racing League, il vecchio nome della IndyCar, un ente statunitense che organizza dei campionati automobilistici per vetture monoposto.
 In Real Life – Nella vita reale
 Investment Readiness Level – indicatore di maturità di un'idea di business rispetto alle aspettative degli investitori.

Codici
 IRL – codice ISO 3166-1 alpha 3 dell'Irlanda